Блажимир Ковачевич (; ) — хорватский шахматист, гроссмейстер (2018). Выступает за шахматный клуб «Либурния» (город Риека).

Начал заниматься шахматами в седьмом классе, в 1994 году стал чемпионом Хорватии среди юниоров. В 1999 году выполнил норму международного мастера на турнире в Будапеште. Живёт в пригороде Загреба Света-Неделя, работает шахматным тренером.

Серебряный призёр Кубка Митропы 2005 года в составе сборной Хорватии. Чемпион (2016, 2018), серебряный (2015) и бронзовый призёр (2013) командного чемпионата Хорватии. Дважды принимал участие в чемпионате Европы.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Хорватии
Шахматные тренеры Хорватии
Игроки ШК «Бихач»
Игроки ШК «Либурния»
Игроки ШК «Младост» Загреб